Симон Гройль (; родился 13 апреля 1981 года в Штутгарте, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист.

Общая информация 
Симон — один из двух детей Генриетты и Райнера Гройлей; его старшую сестру зовут Гвендолин. Гройль-младший — единственный профессиональный спортсмен в семье: отец и сестра — учителя, мать — региональный чиновник.

Немец в теннисе с шести лет; любимые покрытия — грунт и хард.

После окончания школы Симон два месяца прослужил в бундесвере.

Спортивная карьера 

Профессиональную карьеру начал в 2000 году. В этом сезоне смог выиграть первый турнир серии ITF Futures. В 2001 победил на первом турнире ATP Challenger Series. В 2003 дебютирует на турнире ATP в родном для себя Штутгарте. Также в этом году выигрывает по одному турниру Challenger в одиночном и парном разряде. С 2005 по 2006 год выигрывает ещё 4 турнира Challenger. В 2006 году дебютирует в основной сетке Турнира серии Большого шлема на Открытом чемпионате Франции, а также впервые в рейтинге по итогам сезона финиширует в первой сотне. С 2007 по 2009 год сумел победить ещё на пяти турнирах Challenger. В 2010 году в соревнованиях мужского парного разряда турнира ATP в Буэнос-Айресе вместе с австрийским теннисистом Петером Лучаком дошёл до финала. В марте 2010 года достигает самой высокой для себя в карьере строчки в рейтинге — 55 место.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (33)

Победы (23)

Поражения (10)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (17)

Победы (5)

Поражения (12)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Германии